Magri est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
Magri est un patronyme d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Charlie Magri (né en 1956), boxeur britannique ;
 Domenico Magri (1604-1672), théologien et littérateur maltais ;
 Gennaro Magri, danseur et chorégraphe napolitain du XVIIIe siècle ;
  (né en 1941), coureur cycliste maltais ;
  (né en 1995), joueur de football italien ;
 Lucio Magri (1932–2011), journaliste et homme politique italien ;
  (né en 1986), joueur de football tunisien ;
 Manwel Magri (1851–1907), prêtre jésuite, archéologue, écrivain et spécialiste du folklore maltais ;
  (né en 1940), joueur de football italien ;
 Pietro Magri (1873–1937), religieux, maître de chapelle et organiste italien ;
  (né en 1994), joueur de football maltais.

Toponyme 
 Magri, ancien village italien devenu un quartier de la ville de Mantoue, en Lombardie.

Astronomie 
 (9541) Magri, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais